Di seguito una lista di asteroidi dal numero 39001 al 40000 con data di scoperta e scopritore.

39001-39100 

|-
| 39001 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39002 - ||  || 18 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39003 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39004 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39005 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39006 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39007 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39008 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39009 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39010 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39010 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39011 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39012 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39013 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39014 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39015 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39016 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39017 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39018 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39019 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39020 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39021 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39022 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39023 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39024 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39025 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39026 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39027 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39028 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39029 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39030 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39031 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39032 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39033 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39034 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39035 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39036 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39037 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39038 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39039 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39040 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39041 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39042 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39043 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39044 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39045 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39046 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39047 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39048 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39049 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39050 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39051 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39052 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39053 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39054 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39055 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39056 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39057 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39058 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39059 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39060 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39061 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39062 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39063 - ||  || 26 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 39064 - ||  || 26 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 39065 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 39066 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 39067 - ||  || 1 novembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39068 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39069 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39070 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39071 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39072 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39073 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39074 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39075 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39076 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39077 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39078 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39079 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39080 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39081 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39082 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39083 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39084 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39085 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39086 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39087 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39088 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39089 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39090 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39091 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39092 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39093 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39094 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39095 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39096 - ||  || 17 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39097 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39098 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39099 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39100 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|}

39101-39200 

|-
| 39101 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39102 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39103 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39104 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39105 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39106 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39107 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39108 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39109 - ||  || 22 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39110 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39111 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39112 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39113 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39114 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39115 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39116 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39117 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39118 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39119 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39120 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39121 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39122 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39123 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39124 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39125 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39126 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39127 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39128 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39129 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39130 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39131 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39132 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39133 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39134 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39135 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39136 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39137 - ||  || 26 novembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39138 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39139 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39140 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39141 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39142 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39143 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39144 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39145 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39146 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39147 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39148 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39149 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39150 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39151 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39152 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39153 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39154 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39155 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39156 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39157 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39158 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39159 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39160 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39161 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39162 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39163 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39164 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39165 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39166 - ||  || 20 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39167 Opitom ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39168 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39169 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39170 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39171 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39172 - ||  || 29 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39173 - ||  || 29 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39174 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39175 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39176 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39177 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39178 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39179 - ||  || 30 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39180 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39181 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39182 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39183 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 39184 Willgrundy ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39185 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39186 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39187 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39188 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39189 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39190 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39191 - ||  || 30 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39192 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 39193 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39194 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39195 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39196 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 39197 - || 2000 XA || 1 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 39198 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39199 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39200 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|}

39201-39300 

|-
| 39201 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39202 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39203 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39204 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39205 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39206 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39207 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39208 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39209 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39210 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39211 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39212 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39213 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39214 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39215 - ||  || 7 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39216 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39217 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39218 - ||  || 18 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39219 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39220 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 39221 - ||  || 20 dicembre 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 39222 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39223 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 39224 - ||  || 24 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 39225 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39226 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39227 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39228 - ||  || 29 dicembre 2000 || P. Kušnirák
|-
| 39229 - ||  || 31 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 39230 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39231 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39232 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39233 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39234 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39235 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39236 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39237 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39238 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39239 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39240 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39241 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39242 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39243 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39244 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39245 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39246 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39247 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39248 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39249 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39250 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39251 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39252 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39253 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39254 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39255 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 39256 Zacny ||  || 19 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 39257 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39258 - ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 39259 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 39260 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 39261 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 39262 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 39263 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 39264 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 39265 - ||  || 3 gennaio 2001 || J. Biggs
|-
| 39266 - ||  || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 39267 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39268 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39269 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39270 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39271 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39272 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39273 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39274 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39275 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39276 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 39277 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39278 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39279 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39280 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39281 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39282 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39283 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39284 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 39285 Kipkeino ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 39286 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 39287 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 39288 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 39289 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 39290 Landsman ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 39291 - || 2001 DG || 16 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39292 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 39293 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 39294 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 39295 - ||  || 18 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 39296 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 39297 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 39298 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 39299 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 39300 Auyeungsungfan ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

39301-39400 

|-
| 39301 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 39302 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 39303 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 39304 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 39305 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 39306 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 39307 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39308 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39309 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39310 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39311 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39312 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39313 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39314 Moritakumi ||  || 19 ottobre 2001 || BATTeRS
|-
| 39315 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39316 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39317 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 39318 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39319 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39320 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39321 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39322 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39323 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39324 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39325 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 39326 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 39327 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 39328 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 39329 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 39330 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 39331 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 39332 Lauwaiming ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39333 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 39334 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 39335 Caccin ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 39336 Mariacapria ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 39337 - ||  || 12 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39338 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 39339 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 39340 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39341 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39342 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39343 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39344 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39345 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39346 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39347 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39348 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39349 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39350 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39351 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39352 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39353 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39354 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39355 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39356 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39357 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39358 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39359 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39360 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39361 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39362 - ||  || 21 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39363 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39364 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39365 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39366 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39367 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39368 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 39369 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels
|-
| 39370 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 39371 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 39372 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 39373 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 39374 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 39375 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 39376 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 39377 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 39378 - || 2101 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39379 - || 2120 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39380 - || 2169 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39381 - || 2603 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39382 Opportunity || 2696 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39383 - || 2765 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39384 - || 2814 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39385 - || 4017 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39386 - || 4039 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39387 - || 4150 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39388 - || 4190 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39389 - || 4191 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39390 - || 4839 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39391 - || 4885 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39392 - || 4893 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39393 - || 5564 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39394 - || 6027 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39395 - || 6199 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39396 - || 6243 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39397 - || 6514 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39398 - || 6609 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39399 - || 6688 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39400 - || 6808 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

39401-39500 

|-
| 39401 - || 7572 P-L || 27 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39402 - || 9074 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39403 - || 9514 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39404 - || 9582 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39405 Mosigkau || 1063 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39406 - || 1145 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39407 - || 1187 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39408 - || 1273 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39409 - || 2100 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39410 - || 2191 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39411 - || 2266 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39412 - || 3097 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39413 - || 3113 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39414 - || 3283 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39415 Janeausten || 4231 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39416 - || 1024 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39417 - || 1100 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39418 - || 1204 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39419 - || 1244 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39420 Elizabethgaskell || 2084 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39421 - || 2128 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39422 - || 3109 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39423 - || 3136 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39424 - || 3143 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39425 - || 3240 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39426 - || 3278 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39427 Charlottebrontë || 3360 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39428 Emilybrontë || 4169 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39429 Annebrontë || 4223 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39430 - || 4264 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39431 - || 5178 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39432 - || 1079 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39433 - || 1113 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39434 - || 1202 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39435 - || 2029 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39436 - || 2162 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39437 - || 2203 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39438 - || 2218 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39439 - || 2242 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39440 - || 2282 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39441 - || 2293 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39442 - || 2384 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39443 - || 2394 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39444 - || 3264 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39445 - || 3336 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39446 - || 3348 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39447 - || 3412 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39448 - || 3455 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39449 - || 3486 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39450 - || 3552 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39451 - || 3992 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39452 - || 4027 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39453 - || 4070 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39454 - || 4082 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39455 - || 4091 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39456 - || 4120 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39457 - || 4167 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39458 - || 4198 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39459 - || 4266 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39460 - || 4332 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39461 - || 5019 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39462 - || 5175 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39463 Phyleus || 1973 SZ || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39464 Pöppelmann ||  || 27 ottobre 1973 || F. Börngen
|-
| 39465 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39466 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39467 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39468 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39469 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39470 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 39471 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 39472 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39473 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39474 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39475 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39476 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39477 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39478 - ||  || 16 marzo 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39479 - ||  || 31 ottobre 1980 || S. J. Bus
|-
| 39480 - || 1981 DU || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 39481 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 39482 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 39483 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 39484 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 39485 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39486 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39487 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39488 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39489 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39490 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39491 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39492 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39493 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39494 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39495 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39496 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39497 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39498 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39499 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39500 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|}

39501-39600 

|-
| 39501 - ||  || 2 marzo 1981 || F. Dossin
|-
| 39502 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39503 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39504 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39505 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39506 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39507 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39508 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 39509 Kardashev ||  || 22 ottobre 1981 || N. S. Chernykh
|-
| 39510 - || 1982 DU || 21 febbraio 1982 || E. Bowell
|-
| 39511 - ||  || 18 settembre 1985 || H. Debehogne
|-
| 39512 - ||  || 15 ottobre 1985 || E. Bowell
|-
| 39513 - ||  || 26 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 39514 - ||  || 4 ottobre 1986 || A. Mrkos
|-
| 39515 - ||  || 4 dicembre 1986 || A. Mrkos
|-
| 39516 Lusigny || 1987 OO || 27 luglio 1987 || E. W. Elst
|-
| 39517 - ||  || 11 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 39518 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 39519 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 39520 - || 1988 NY || 12 luglio 1988 || E. F. Helin
|-
| 39521 - || 1988 PQ || 11 agosto 1988 || A. J. Noymer
|-
| 39522 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 39523 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 39524 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 39525 - ||  || 3 ottobre 1989 || S. J. Bus
|-
| 39526 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 39527 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 39528 - ||  || 4 ottobre 1989 || H. Debehogne
|-
| 39529 Vatnajökull ||  || 3 novembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 39530 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 39531 - ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 39532 - ||  || 27 aprile 1990 || R. H. McNaught
|-
| 39533 - ||  || 28 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 39534 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 39535 - ||  || 14 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 39536 Lenhof ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 39537 - ||  || 12 novembre 1990 || M. Arai, H. Mori
|-
| 39538 - ||  || 20 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 39539 Emmadesmet ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 39540 Borchert ||  || 11 aprile 1991 || F. Börngen
|-
| 39541 - || 1991 LA || 3 giugno 1991 || Spacewatch
|-
| 39542 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 39543 Aubriet ||  || 6 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 39544 - ||  || 7 ottobre 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 39545 - ||  || 25 febbraio 1992 || Spacewatch
|-
| 39546 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 39547 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 39548 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 39549 Casals ||  || 27 febbraio 1992 || F. Börngen
|-
| 39550 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 39551 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 39552 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 39553 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 39554 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 39555 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 39556 - ||  || 4 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 39557 Gielgud || 1992 JG || 2 maggio 1992 || Spacewatch
|-
| 39558 Kishine || 1992 KC || 24 maggio 1992 || T. Seki
|-
| 39559 - ||  || 22 luglio 1992 || H. Debehogne, Á. López G.
|-
| 39560 - ||  || 2 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 39561 - || 1992 QA || 19 agosto 1992 || R. H. McNaught
|-
| 39562 - || 1992 QK || 25 agosto 1992 || S. Otomo
|-
| 39563 - || 1992 RB || 2 settembre 1992 || R. H. McNaught
|-
| 39564 Tarsia ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 39565 - || 1992 SL || 24 settembre 1992 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 39566 Carllewis ||  || 26 settembre 1992 || T. Seki
|-
| 39567 - ||  || 22 settembre 1992 || E. F. Helin
|-
| 39568 - ||  || 24 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 39569 - ||  || 24 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 39570 - ||  || 28 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 39571 Pückler ||  || 21 settembre 1992 || F. Börngen
|-
| 39572 - ||  || 26 febbraio 1993 || Spacewatch
|-
| 39573 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39574 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39575 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39576 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39577 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39578 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39579 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39580 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39581 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39582 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39583 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39584 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39585 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39586 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39587 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39588 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39589 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39590 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 39591 - ||  || 15 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 39592 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 39593 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 39594 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 39595 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 39596 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 39597 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39598 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 39599 - ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39600 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|}

39601-39700 

|-
| 39601 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39602 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39603 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39604 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39605 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39606 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39607 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39608 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39609 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39610 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39611 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 39612 - ||  || 5 dicembre 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 39613 - ||  || 14 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 39614 - || 1993 YK || 17 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 39615 - || 1994 AU || 4 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 39616 - ||  || 4 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 39617 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 39618 - || 1994 LT || 12 giugno 1994 || R. H. McNaught
|-
| 39619 - ||  || 10 giugno 1994 || E. F. Helin
|-
| 39620 - ||  || 9 agosto 1994 || PCAS
|-
| 39621 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39622 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39623 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39624 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39625 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39626 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39627 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39628 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39629 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39630 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 39631 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 39632 - || 1994 UL || 31 ottobre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 39633 - || 1994 WO || 25 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 39634 - ||  || 28 novembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39635 Kusatao || 1994 YL || 27 dicembre 1994 || A. Nakamura
|-
| 39636 - ||  || 29 gennaio 1995 || R. H. McNaught
|-
| 39637 - || 1995 EG || 1 marzo 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| 39638 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 39639 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 39640 - ||  || 4 aprile 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39641 - ||  || 29 maggio 1995 || A. Vagnozzi
|-
| 39642 - ||  || 26 maggio 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| 39643 - ||  || 26 maggio 1995 || Spacewatch
|-
| 39644 - ||  || 24 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 39645 Davelharris ||  || 31 agosto 1995 || R. Weber
|-
| 39646 - ||  || 26 settembre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 39647 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39648 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39649 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39650 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39651 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39652 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 39653 Carnera || 1995 UC || 17 ottobre 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 39654 - || 1995 UP || 19 ottobre 1995 || V. Giuliani, A. Testa
|-
| 39655 Muneharuasada ||  || 17 ottobre 1995 || T. Okuni
|-
| 39656 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 39657 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 39658 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 39659 - ||  || 26 ottobre 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 39660 - ||  || 20 ottobre 1995 || E. W. Elst
|-
| 39661 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 39662 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39663 - ||  || 16 novembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 39664 - ||  || 20 novembre 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| 39665 - ||  || 16 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39666 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39667 - ||  || 22 dicembre 1995 || T. Urata
|-
| 39668 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39669 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39670 - ||  || 22 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 39671 - || 1996 AG || 7 gennaio 1996 || AMOS
|-
| 39672 - ||  || 22 gennaio 1996 || W. Offutt
|-
| 39673 - ||  || 27 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 39674 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 39675 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 39676 - ||  || 20 febbraio 1996 || S. P. Laurie
|-
| 39677 Anagaribaldi || 1996 EG || 13 marzo 1996 || Stroncone
|-
| 39678 Ammannito ||  || 12 giugno 1996 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 39679 Nukuhiyama ||  || 19 luglio 1996 || T. Okuni
|-
| 39680 - ||  || 9 agosto 1996 || NEAT
|-
| 39681 - ||  || 15 agosto 1996 || NEAT
|-
| 39682 - ||  || 10 agosto 1996 || NEAT
|-
| 39683 - ||  || 12 agosto 1996 || NEAT
|-
| 39684 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 39685 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 39686 Takeshihara ||  || 9 agosto 1996 || T. Okuni
|-
| 39687 - ||  || 15 settembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 39688 - ||  || 3 settembre 1996 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| 39689 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39690 - ||  || 14 settembre 1996 || NEAT
|-
| 39691 - ||  || 13 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 39692 - ||  || 14 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 39693 - ||  || 17 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39694 - ||  || 19 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39695 - ||  || 18 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39696 - ||  || 7 ottobre 1996 || W. G. Dillon, K. Rivich
|-
| 39697 - ||  || 9 ottobre 1996 || P. G. Comba
|-
| 39698 - ||  || 4 ottobre 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| 39699 Ernestocorte ||  || 12 ottobre 1996 || V. Goretti
|-
| 39700 - ||  || 12 ottobre 1996 || K. A. Williams
|}

39701-39800 

|-
| 39701 - ||  || 9 ottobre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39702 - ||  || 9 ottobre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39703 - ||  || 14 ottobre 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 39704 - ||  || 9 ottobre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39705 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 39706 - ||  || 9 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 39707 - ||  || 11 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 39708 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 39709 - ||  || 9 ottobre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39710 - ||  || 4 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 39711 - ||  || 5 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 39712 Ehimedaigaku ||  || 14 ottobre 1996 || T. Seki
|-
| 39713 - ||  || 2 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 39714 - ||  || 16 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 39715 - || 1996 VT || 2 novembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 39716 - ||  || 6 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 39717 - ||  || 6 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 39718 - ||  || 12 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 39719 - ||  || 8 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39720 - ||  || 8 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39721 - ||  || 15 novembre 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 39722 - ||  || 3 novembre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 39723 - ||  || 7 novembre 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 39724 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39725 - ||  || 2 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39726 Hideyukitezuka ||  || 10 novembre 1996 || T. Okuni
|-
| 39727 - ||  || 7 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39728 - || 1996 WG || 17 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 39729 - || 1996 XD || 1 dicembre 1996 || T. Urata
|-
| 39730 - ||  || 7 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 39731 - ||  || 9 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39732 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39733 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 39734 Marchiori ||  || 14 dicembre 1996 || F. Manca, P. Chiavenna
|-
| 39735 - ||  || 20 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39736 - || 1997 AM || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39737 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39738 - ||  || 3 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39739 - ||  || 3 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39740 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39741 Komm ||  || 9 gennaio 1997 || R. A. Tucker
|-
| 39742 - ||  || 5 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39743 - ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 39744 - ||  || 14 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39745 - ||  || 14 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 39746 - || 1997 BW || 18 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39747 - ||  || 29 gennaio 1997 || D. di Cicco
|-
| 39748 Guccini ||  || 28 gennaio 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 39749 - ||  || 28 gennaio 1997 || S. P. Laurie
|-
| 39750 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 39751 - ||  || 3 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39752 - ||  || 6 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 39753 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 39754 - ||  || 4 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 39755 - ||  || 13 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39756 - ||  || 7 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 39757 - ||  || 7 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 39758 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 39759 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 39760 - ||  || 8 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 39761 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 39762 - ||  || 29 marzo 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39763 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 39764 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 39765 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 39766 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39767 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39768 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39769 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39770 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39771 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39772 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39773 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39774 - ||  || 12 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 39775 - ||  || 13 aprile 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39776 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39777 - || 1997 HE || 27 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 39778 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39779 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39780 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39781 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 39782 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 39783 - ||  || 1 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 39784 - ||  || 2 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 39785 - ||  || 7 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 39786 - ||  || 8 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 39787 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 39788 - ||  || 28 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 39789 - || 1997 OA || 23 luglio 1997 || K. A. Williams
|-
| 39790 - || 1997 PF || 1 agosto 1997 || NEAT
|-
| 39791 Jameshesser ||  || 13 agosto 1997 || D. D. Balam
|-
| 39792 Patrickchevalley ||  || 5 settembre 1997 || ODAS
|-
| 39793 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 39794 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 39795 Marson ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 39796 - || 1997 TD || 1 ottobre 1997 || NEAT
|-
| 39797 - ||  || 3 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39798 - ||  || 6 ottobre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 39799 Hadano ||  || 23 ottobre 1997 || A. Asami
|-
| 39800 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|}

39801-39900 

|-
| 39801 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 39802 Ivanhlinka ||  || 29 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 39803 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 39804 - ||  || 8 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39805 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39806 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39807 - ||  || 24 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 39808 - ||  || 25 novembre 1997 || T. Stafford
|-
| 39809 Fukuchan ||  || 30 novembre 1997 || T. Seki
|-
| 39810 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 39811 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 39812 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 39813 - ||  || 6 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 39814 Christianlegrand ||  || 7 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 39815 - ||  || 4 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39816 - ||  || 10 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39817 - || 1997 YN || 20 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39818 - ||  || 24 dicembre 1997 || N. Sato
|-
| 39819 - ||  || 28 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 39820 - ||  || 31 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 39821 - ||  || 5 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39822 - || 1998 BO || 18 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39823 - || 1998 BV || 19 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39824 - ||  || 19 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39825 - ||  || 20 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 39826 - ||  || 19 gennaio 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 39827 - ||  || 19 gennaio 1998 || P. G. Comba
|-
| 39828 - ||  || 21 gennaio 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 39829 - ||  || 17 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 39830 - ||  || 24 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39831 - ||  || 24 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39832 - ||  || 24 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 39833 - ||  || 25 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39834 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 39835 - ||  || 24 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 39836 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39837 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39838 - ||  || 26 gennaio 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 39839 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39840 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39841 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39842 - ||  || 29 gennaio 1998 || T. Stafford
|-
| 39843 - ||  || 29 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 39844 - ||  || 29 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39845 - ||  || 28 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39846 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39847 - ||  || 20 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 39848 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 39849 Giampieri ||  || 13 febbraio 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 39850 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39851 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39852 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39853 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39854 Gabriopiola ||  || 20 febbraio 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| 39855 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 39856 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 39857 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 39858 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 39859 - ||  || 17 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 39860 Aiguoxiang ||  || 17 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39861 - ||  || 21 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39862 - ||  || 17 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39863 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 39864 Poggiali ||  || 26 febbraio 1998 || Campo Catino
|-
| 39865 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 39866 - ||  || 17 febbraio 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 39867 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 39868 - ||  || 27 febbraio 1998 || P. Antonini
|-
| 39869 - ||  || 21 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 39870 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 39871 Lucagrazzini ||  || 27 febbraio 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| 39872 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39873 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39874 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 39875 Matteolombardo ||  || 27 febbraio 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| 39876 - ||  || 27 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 39877 Deverchére ||  || 1 marzo 1998 || ODAS
|-
| 39878 - ||  || 2 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39879 - ||  || 3 marzo 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 39880 Dobšinský ||  || 15 marzo 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 39881 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39882 Edgarmitchell ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39883 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39884 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39885 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39886 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39887 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39888 - ||  || 3 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 39889 - || 1998 FG || 17 marzo 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 39890 Bobstephens ||  || 23 marzo 1998 || P. Pravec
|-
| 39891 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39892 - ||  || 23 marzo 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 39893 - ||  || 24 marzo 1998 || Kleť
|-
| 39894 - ||  || 26 marzo 1998 || NEAT
|-
| 39895 - ||  || 28 marzo 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 39896 - ||  || 29 marzo 1998 || ODAS
|-
| 39897 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39898 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39899 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39900 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|}

39901-40000 

|-
| 39901 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39902 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39903 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39904 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39905 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39906 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39907 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39908 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39909 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39910 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39911 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39912 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39913 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39914 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39915 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39916 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39917 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39918 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39919 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39920 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39921 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39922 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39923 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39924 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39925 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39926 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39927 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39928 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39929 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39930 Kalauch ||  || 24 marzo 1998 || J. Kandler
|-
| 39931 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39932 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39933 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39934 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39935 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39936 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39937 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39938 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39939 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39940 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39941 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39942 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39943 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39944 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39945 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39946 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39947 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39948 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39949 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39950 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39951 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39952 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39953 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39954 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39955 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39956 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39957 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39958 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39959 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39960 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39961 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39962 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39963 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39964 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39965 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39966 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 39967 - || 1998 GE || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39968 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39969 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39970 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39971 József ||  || 2 aprile 1998 || L. Kiss, K. Sárneczky
|-
| 39972 - || 1998 HT || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39973 - || 1998 HX || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39974 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39975 - ||  || 20 aprile 1998 || T. Kagawa
|-
| 39976 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39977 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39978 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39979 - ||  || 22 aprile 1998 || NEAT
|-
| 39980 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39981 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39982 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39983 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39984 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39985 - ||  || 28 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39986 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39987 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39988 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39989 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39990 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39991 Iochroma ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39992 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39993 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 39994 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39995 - ||  || 25 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 39996 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39997 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39998 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 39999 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 40000 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0039001